Infiltrate era um jogo de vídeo game lançado para o sistema Atari 2600 e compatíveis. O jogador em Infiltrate controlava um pequeno ser humanóide, que tinha como objetivo destravar os mecanismos que evitavam a explosão de um laboratório. Jogo feito apenas para 1 jogador.

Atari Age, em inglês.
Atari no Brasil, em português.

Jogos para Atari 2600